Корехидора има више значења:

 Корехидора, Тескалера (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Корехидора (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику